Hartlmühle ist der Ortsname von

 Hartlmühle (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Hartlmühle (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Hartlmühl